Hede landskommun kan syfta på:

Hede landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
Hede landskommun, Härjedalen – en tidigare kommun i Jämtlands län